Вигма (Võhma) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Вигма — місто без статусу самоврядування у волості Пиг'я-Сакала повіту Вільяндімаа.
 Вигма — село у волості Алутаґузе повіту Іда-Вірумаа.
 Вигма — село у волості Гальяла повіту Ляене-Вірумаа.
 Вигма — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Вигма — село у волості Раквере повіту Ляене-Вірумаа.
 Вигма  — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.